El término flauta puede referirse a:

Música  
El instrumento musical flauta.
El instrumento musical flauta de Pan.
El instrumento musical flauta dulce.
El instrumento musical flauta travesera.

Botánica 
El nombre común de la planta Sambucus nigra.

Gastronomía 
Otra forma de llamar a la baguette.
Taco de carne envuelta en una tortilla de maíz frita; servidos generalmente con salsa y queso.